Rasbach ist ein Gewässername:

 Rasbach (Alf), rechter Zufluss der Alf beim Bintener Hof, Gemeinde Schalkenmehren, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Rasbach (Großbach), linker Zufluss vom Großschober des Großbachs (zur Isel) im Gemeindegebiet von Prägraten am Großvenediger, Bezirk Lienz, Tirol
 Rasbach (Kleine Dhron), linker Zufluss der Kleinen Dhron vor Rauschmühle, Ortsgemeinde Rascheid, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Rasbach ist ein Familienname:
 Gabriele Rasbach (* 1962), deutsche provinzialrömische Archäologin

Siehe auch:
 Raßbach